Costești (Argeș)
 Costești (Buzău)
 Costești (Iași)
 Costești (Vâlcea)
 Costești (Vaslui)
 Costești (Moldavië)